Апломб ( - в буквальном смысле - «отвесно», «прямо», «вертикально», «равновесие»):

 Апломб — характерная линия поведения персоналии (или группы лиц) в общении с кем-либо.
 Апломб (хореография) — искусное удерживание в равновесии танцующих во время пируэтов, поднимания на носки, сальто-мортале и т. п.
 Апломб (архитектура) — вертикальная линия к плоскости горизонта
 Апломб (пространство) — линия, отвесная к плоскости горизонта.

Примечания